«Викто́рия» () — чешский профессиональный футбольный клуб из города Пльзень. Основан в 1911 году, выступает в Первой лиге. «Виктория» шесть раз становилась чемпионом Чехии, дважды выигрывала Кубок Чехии и Суперкубок Чехии. Домашний стадион «Виктории», «Дусан Арена», вмещает 11 700 болельщиков.

Виктория обладает футбольной академией, воспитанниками клуба являются такие известные футболисты, как Павел Недвед и Петр Чех.

История

Основание и первое участие в еврокубках 
Клуб был основан в 1911 году под названием СК «Виктория». 27 августа 1911 года «Виктория» сыграла свой первый матч — против клуба «Олимпия Пльзень» (3:7). На протяжении долгих 18 лет команда существовала в любительских условиях, и только в июне 1929 года было принято решение о получении профессионального статуса. Клуб был зарегистрирован во вторую лигу Чехии по футболу. Уже через год «Виктория» заняла второе место, что означало прямой выход в высшую лигу страны. В 1935 году пльзеньский клуб закончил национальное первенство на 4-м месте и принял участие в Кубке Митропы, где встретился с итальянским «Ювентусом» (3:3, 1:5).

Между первой и второй лигой 
В 1938 году «Виктория» вылетела во вторую лигу и до 1972 года то опускалась в низшие дивизионы, то возвращалась в элиту. В 1955 году пльзеньский клуб построил собственную арену — «Штрунцовы Сады», вместительностью 25 000 зрителей. На ней «Виктория» играет матчи до сих пор. В 1971 году пришел первый крупный успех — красно-синие выиграли Кубок Чехии по футболу и во второй раз в своей истории вышли в еврокубки. В Кубке обладателей кубков «Виктория» встретилась с «Баварией» (0:1, 1:6).

После 1980 года у пльзеньского клуба опять начались падения во вторую лигу и возвращения в первую. К этому моменту красно-синие много раз меняли название. В 1992 году «Виктория» вернула себе своё историческое название и на следующий год вышла в элиту. К этому моменту клуб стал «поставщиком» футболистов для основных пражских клубов — «Спарты» и «Славии». Продавая своих лучших воспитанников, «Виктория» несколько раз вылетала во вторую лигу.

Новая эпоха 
К 2005 году экономическая ситуация в клубе стабилизировалась, и с этого года красно-синие являются неизменным участником первой лиги Чехии. Главным партнером клуба стала «Шкода» и началась новая эпоха для «Виктории». В 2008 году главным тренером стал Павел Врба, позже занявший место у руля чешской сборной и включенный в рейтинг 50 лучших тренеров мира. Как результат, в 2010 году команда взяла Кубок Чехии и впервые приняла участие в Лиге Европы. С этих пор пльзеньский клуб стал абсолютным лидером чешского футбола, выкупая лучших молодых чешских игроков у других клубов и составляя конкуренцию лидерам сильнейших европейских лиг.

В 2011 году «Виктория» впервые в своей истории стала чемпионом Чехии. Также в этом году она впервые вышла в групповой этап Лиги чемпионов, обыграв «Пюник» (с общим счётом 9:1), норвежский «Русенборг» (4:2) и датский «Копенгаген» (5:2). В групповом этапе «Виктория» противостояла итальянскому «Милану» (2:2, 0:2), испанской «Барселоне» (0:2, 0:4) и белорусскому БАТЭ (1:1, 1:0). Заняв третье место в группе, «Виктория» обеспечила себе путёвку в 1/16 Лиги Европы, но проиграла немецкому «Шальке 04» с общим счетом 2:4 (1:1, 1:3).

В конце сезона 2011/12, «Виктория» была близка к завоеванию второго золота. Для этого в последнем матче нужно было побеждать «Слован», но «Виктория» довольствовалась ничьей 0:0 и стала лишь бронзовым призёром чемпионата. В последующем сезоне Лиги Европы красно-синие дошли до 1/8 финала, где уступили турецкому «Фенербахче» (0:1, 1:1), на своем пути победив такие команды, как «Атлетико Мадрид» (1:0, 0:1) и «Наполи» (3:0, 2:0).

В сезоне 2012/13 «Виктория» вернула себе чемпионский титул, став чемпионом Чехии во второй раз, а также во второй раз вышла в Лигу чемпионов, где встретилась с английским «Манчестер Сити» (0:3, 2:4), немецкой «Баварией» (0:5, 0:1) и российским ЦСКА (2:3, 2:1). Благодаря правилу выездного гола «Виктория» снова заняла 3-е место в группе и вышла в 1/16 Лиги Европы. Далее в клубе произошла тренерская рокировка: Павел Врба возглавил сборную Чехии, а главным тренером «Виктории» стал Душан Угрин-младший. Продолжая участвовать в Лиге Европы, «Виктория» сенсационно выбила из турнира донецкий «Шахтёр» (1:1, 2:1) и вылетела снова на стадии 1/8 финала, где уступила «Лиону» (1:4, 2:1).

Защитить чемпионский титул в последующем сезоне не удалось, «Виктории» достались серебряные медали, а также клуб потерпел поражения от «Спарты» в Кубке и Суперкубке Чехии. В квалификации Лиги Европы красно-синие были внезапно повержены румынским клубом «Петролул» (1:4, 1:1), после чего Душан Угрин был уволен. Его место занял Мирослав Коубек, и в сезоне 2014/15 клуб стал чемпионом в третий раз, завоевав титул за два тура до финиша. В Кубке Чехии клуб из Пльзеня вылетел на стадии ¼ финала, уступив в серии пенальти «Теплице».

В начале сезона 2015/16, в рамках Суперкубка Чехии «Виктория» встретилась с либерецким «Слованом». Матч за Суперкубок закончился со счетом 2:1 в пользу красно-синих, и «Виктория» выиграла свой первый трофей в сезоне.

29 июля в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов красно-синие победили в Израиле тель-авивский «Маккаби» (2:1), одержав 13-ю победу подряд в квалификационных матчах Лиги чемпионов. Тем самым «Виктория» побила рекорд лондонского «Арсенала» по продолжительности победной серии в квалификации Лиги чемпионов.

16 августа Мирослав Коубек был отправлен в отставку по причине невыхода в плей-офф Лиги чемпионов в противостоянии с «Маккаби» (второй матч был проигран со счетом 0:2) и неудовлетворительных результатов на старте чемпионата. Также в отставку был отправлен ассистент Йиржи Скала и тренер вратарей. Новым главным тренером стал Карел Крейчий, бывший футболист «Виктории», который перед этим был ассистентом Павла Врбы у руля сборной Чехии и Виктории (2009-13). Его ассистентом стала легенда клуба Павел Горват.

Последние результаты и предстоящие матчи в еврокубках 

 Данные на 7 ноября 2022 года

* Домашние игры выделены жирным шрифтом

Изменения названия 
В 2011 году «Виктория» отпраздновала столетний юбилей. За более чем сто лет клуб носил 7 различных названий. Иногда по спонсорским причинам, иногда по решению руководства. В итоге было принято решение восстановить первоначальное название, под которым клуб существует и по сей день. Ниже представлены все 7 названий и годы их изменения:
 1911 — СК Виктория Пльзень ()
 1949 — Сокол Шкода Пльзень ()
 1952 — Сокол ЗВИЛ Пльзень ()
 1953 — ДСО Спартак ЛЗ Пльзень ()
 1963 — ТЕ Спартак ЛЗ Пльзень ()
 1965 — ТЕ Шкода Пльзень ()
 1993 — ФК Виктория Пльзень ()

Выступление в чемпионате и Кубке Чехии

Стадион 

Стадион «Виктории» называется «Дусан Арена» (). Официальное открытие стадиона под названием «Штрунцовы сады» состоялось в 1955 году, после того, как старый стадион «Виктория Медоу-стрит» был уничтожен вследствие пожара. «Штрунцовы сады» были подвергнуты крупной реконструкции в 2003 году, а в 2011 году стадион был полностью перестроен и стал вмещать 11 700 человек. 1 ноября 2011 года стадион официально переименован в Doosan Arena..

Болельщики 
Клуб занял первое место по посещаемости домашнего стадиона в сезоне 2014/15. В среднем, на домашние матчи ходило 10 867 человек, а за целый сезон стадион посетило 163 012 болельщиков. К сезону 2015/16 клубом были проданы все 7 750 абонементов на домашние матчи, что составило 2/3 стадиона. Ранее такого явления не наблюдалось ни в одном из чешских клубов..

Взаимоотношения с другими клубами 
«Виктория» не имеет традиционных соперничеств в масштабах Пражского или Подйештедского дерби. Пльзеньское дерби с «ЗЧЕ» не является настолько принципиальным, так как второй пльзеньский клуб уже много лет выступает в низших дивизионах страны. Основным соперником «Виктории» является «Спарта», также крайне важны матчи со «Славией». Официальных дружеских отношений между ультрасами «Виктории» и ультрасами других команд нет.

Основной состав 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

(Номер 27 навечно закреплён за трагически погибшим Франтишеком Райторалом.)

Тренеры

Достижения 

 Первая лига
 Чемпион (6) :  2010/11, 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2021/22
 Вице-чемпион (4) :  2013/14, 2016/17, 2018/19, 2019/20
 Кубок Чехии Обладатель (2) :  1971, 2009/10
 Финалист (2) :  2013/14, 2020/21
 Суперкубок Чехии Обладатель (2): ''' 2011, 2015

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 Официальный сайт Футбольной ассоциации Чехии 
 Официальный сайт Первой лиги 

Футбольные клубы Чехии
ФК «Виктория» Пльзень